Dímero (formado de dos partes) tiene varios significados:
 En física y química, un dímero es una molécula compuesta por dos unidades similares o monómeros enlazados, tanto por enlaces covalentes como no covalentes como los puentes de hidrógeno.

 En biología un dímero es una proteína compuesta por dos subunidades. En un homodímero las dos subunidades son idénticas, y en un heterodímero son diferentes.